Bălan (Sălaj), een gemeente in Roemenië
Bălan (Harghita), een gemeente in Roemenië